Ясногорськ — селище міського типу в Забайкальському краї Росії.
 Ясногорськ — місто в Тульської області Росії.
 Ясногорськ — залізнична станція Курського напрямку Московської залізниці.